Слово управляемость имеет несколько значений, но каждое из них относится к общему толкованию этого слова.

 В теории управления, управляемость обозначает возможность перевести систему из одного состояния в другое.
 В социологии управления, управляемость это качественная характеристика социальной среды, позволяющая социализированным субъектам устанавливать и достигать определённые цели во взаимодействии друг с другом
 В авиации управляемость это способность самолёта должным образом реагировать на команды управления (см. устойчивость и управляемость).
 В теории корабля — способность корабля быть поворотливым и одновременно устойчивым на курсе (см. мореходные качества корабля).